Europamesterskaberne i curling 2017 for herre- og kvindehold var det 43. EM i curling gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i Sankt Gallen, Schweiz i perioden 18. - 26. november 2017 med deltagelse af 20 kvinde- og 26 herrehold. A-turneringerne blev spillet i Eissportzentrum Lerchenfeld, mens B-turneringerne afvikledes i Curling Center Sankt Gallen. Schweiz var EM-værtsland for 11. gang, men det var første gang at mesterskaberne blev afholdt i Sankt Gallen.

Mændenes EM-titel blev for 11. gang i mesterskabets historie og for fjerde år i træk vundet af Sverige, som med Niklas Edin i spidsen blev det første land nogensinde, der vandt europamesterskabet for mænd fire år i træk. Det var endvidere sjette gang at Edins hold vandt EM-guld. De fem første titler hjemførte holdet i 2009, 2012, 2014, 2015 og 2016. I finalen vandt svenskerne 10-5 over Skotland, som vandt EM-medaljer for første gang siden 2013. Bronzemedaljerne gik for andet år i træk til Schweiz, som besejrede Norge i bronzekampen med 6-5, og som dermed vandt EM-medaljer for femte år i træk, og som samtidig satte en stopper for nordmændenes stime på 10 år i træk med placeringer i top 3. Danmark blev repræsenteret af Torkil Svensgaards hold, der endte på 16.-pladsen ved B-VM, og som derfor rykkede ned i C-gruppen, hvilket var det klart dårligste danske EM-resultat indtil da.

Kvindernes mesterskab blev vundet af Skotlands hold, der vandt mesterskabet for første gang siden 2011, og som med Eve Muirhead som skipper i finalen slog Anna Hasselborgs hold fra Sverige med 6-3. Det var tredje gang at Skotland vandt EM for kvinder, og det var anden gang med Muirhead som kaptajn. Bronzemedaljerne gik til Italien, som dermed vandt EM-medaljer for første gang siden 2006 og for blot tredje gang nogensinde. I bronzekampen besejrede italienerne værtslandet Schweiz med 7-6. Danmark blev repræsenteret af Madeleine Duponts hold, som endte på ottendepladsen efter tre sejre og seks nederlag.

EM-turneringerne fungerede endvidere som VM-kvalifikation for både mænd og kvinder. De syv bedste hold i mændenes turnering, Sverige, Skotland, Schweiz, Norge, Tyskland, Rusland og Holland, kvalificerede sig til VM i 2018 i Las Vegas, mens den sidste europæiske VM-plads gik til A-EM's nr. 8, Italien, der besejrede vinderen af B-EM, Finland, i kampen om den sidste plads. Fra kvindernes turnering kvalificerede de syv bedste hold, Skotland, Sverige, Italien, Schweiz, Rusland, Tyskland og Tjekkiet, sig direkte til kvindernes VM i 2018 i North Bay, Canada, mens A-EM's nr. 8, Danmark, sikrede sig den sidste plads ved at besejrede vinderen af B-EM, Finland.

C-EM blev spillet i Canillo, Andorra i perioden 8. – 13. maj 2017, hvor der for både mænd og kvinder blev spillet om de sidste to ledige pladser ved B-EM.

Mænd 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab, som for 11. gang blev vundet af Sverige, foran Skotland og værtslandet Schweiz. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, Østrig og Slovakiet, blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 16 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen, der gik til Finland og Polen. A-turneringen blev spillet i Eissportzentrum Lerchenfeld, mens B-turneringen afvikledes i Curling Center Sankt Gallen.

Ud over EM-titlen spillede holdene om otte ledige pladser ved VM i 2018 i Las Vegas, USA. De syv bedst placerede hold ved A-EM kvalificerede sig direkte til VM, mens den sidste plads gik til A-EM's nr. 8, Italien, der vandt en dyst bedst af tre kampe mod vinderen af B-EM, Finland, med 2-0 i kampe.

A-EM 

A-EM havde deltagelse af 10 hold – de otte bedste hold fra A-EM 2016 og de to bedste hold fra B-EM 2016. Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet har deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet. I semifinalerne møder grundspillets nr. 1 og 4 hinanden i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 mødes i den anden semifinale.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

B-EM 

23 hold var tilmeldt B-EM, så de ni lavest rangerede hold ved sidste EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Canillo, Andorra i perioden 8. – 13. maj 2017, hvor Spanien og Frankrig sikrede sig de sidste to pladser ved B-EM.

De 16 hold i B-EM var opdelt i to grupper med otte hold i hver. I hver gruppe spillede holdene en enkeltturnering alle-mod-alle, og de tre bedste hold fra hver gruppe gik videre til slutspillet, hvor de to gruppevindere, Spanien og Tjekkiet, var direkte kvalificeret til semifinalerne, mens toerne og treerne spillede om de sidste to semifinalepladser. Vinderen og nr. 2 ved B-EM, Finland og Polen, rykkede op i A-gruppen, og vinderen, Finland, havde endvidere muligheden for at kvalificere sig til VM i 2018 men tabte 0-2 i kampe i en dyst bedst af tre kampe mod A-EM's nr. 8, Italien, i kampen om Europas sidste VM-plads. Nr. 3 til 14 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM.

De fire hold, der sluttede på syvende- eller ottendepladsen i grupperne, spillede videre om placeringerne 13-16 i B-gruppen. Holdene, der sluttede som nr. 15 og 16, Belgien og Danmark, måtte året efter spille C-EM som kvalifikation til B-EM. Det var første gang nogensinde, at Danmark rykkede ned i C-gruppen.

Grundspil

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Nedrykningsspil 

De fire hold, der sluttede på syvende- eller ottendepladsen i de to grupper, spillede om 13.- til 16.-pladsen, og dermed om at undgå de to nedrykningspladser til C-EM 2018. De to syvere og de to ottere mødtes i hver deres playoff-kamp, hvor vinderne i kampen mellem syverne endte på en samlet 13.-plads, mens taberen i kampen mellem de to ottere måtte tage til takke med 16.-pladsen. Til sidste spillede taberen i kampen mellem syverne og vinderen af kampen mellem otterne en afgørende kamp om 14.- og 15.-pladsen.

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede ni hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 8. – 13. maj 2017 i Canillo, Andorra. Turneringen blev vundet af Spanien, der sammen med Frankrig gik videre til B-EM senere på året.

VM-kvalifikation 

De syv bedste hold fra A-EM kvalificerede sig direkte til VM 2018 i Las Vegas. Den sidste europæiske VM-plads gik til A-EM's nr. 8, Italien, der i en dyst bedst af tre kampe vandt over vinderen af B-VM, Finland, med 2-0 i kampe.

Kvinder 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab, der for tredje gang i historien blev vundet af Skotland, foran Sverige og Italien. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, Tyrkiet og Ungarn, blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 10 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen. A-turneringen blev spillet i Eissportzentrum Lerchenfeld, mens B-turneringen afvikledes i Curling Center Sankt Gallen.

Ud over EM-titlen spillede holdene om otte ledige pladser ved VM i 2018 i North Bay, Canada. De syv bedst placerede hold ved A-EM kvalificerede sig direkte til VM, mens den sidste plads gik til A-EM's nr. 8, Danmark, der i en dyst bedst af tre kampe besejrede vinderen af B-EM, Finland.

A-EM 

A-EM havde deltagelse af 10 hold – de otte bedste hold fra A-EM 2016 og de to bedste hold fra B-EM 2016. Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil

Slutspil

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

B-EM 

16 hold var tilmeldt B-EM, så de otte lavest rangerede hold ved sidste EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Canillo, Andorra i perioden 8. – 13. maj 2017, hvor Spanien og Polen sikrede sig de sidste to ledige pladser ved B-EM.

De 10 hold i B-EM spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedste hold gik videre til slutspillet. Vinderen og nr. 2 ved B-EM, Finland og Letland, rykkede op i A-gruppen, og vinderen, Finland, havde endvidere muligheden for at kvalificere sig til VM i 2018 med tabte med 1-2 i kampe i en dyst bedst af tre kampe mod A-EM's nr. 8, Danmark. Nr. 3 til 8 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM, mens holdene, der sluttede som nr. 9 og 10, Polen og Hviderusland, året efter måtte spille C-EM som kvalifikation til B-EM.

Grundspil

Slutspil

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede otte hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 8. – 13. maj 2017 i Canillo, Andorra. Turneringen blev vundet af Spanien, der sammen med Polen gik videre til B-EM senere på året.

VM-kvalifikation 

De syv bedste hold fra A-EM kvalificerede sig direkte til VM 2018 i North Bay, Canada. Den sidste europæiske VM-plads gik til A-EM's nr. 8, Danmark, der besejrede vinderen af B-VM, Finland, med 2-1 i kampe i en dyst bedst af tre kampe om den sidste ledige VM-plads.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Le Gruyère AOP European Curling Championships 2017  
 World Curling Federation - Switzerland to host European Curling Championships once again (20. november 2015)

Noter 

2017
Curling i 2017
Curling i Schweiz
Sport i Sankt Gallen